Для передачи шведских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используется унифицированные правила практической транскрипции.

Таблица

Ударение 
Как правило, падает на первый слог. Исключения обозначаются акутом над гласной (кроме буквы i), суффикс -in всегда ударный (Aulin Аули́н). В транскрипции ударение в личных именах может переноситься на привычный для русского языка слог (David Дави́д, а не Да́вид), но в производных фамилиях сохраняется обычное ударение (Davidsson Да́видссон).

Сложные имена и фамилии 
В оригинале части сложного имени пишутся раздельно или через дефис, а части фамилии — всегда через дефис.

В транскрипции части имён и фамилий соединяются дефисами.

В состав фамилий могут входить служебные слова af, de, von, пишущиеся в оригинале отдельно. В транскрипции они присоединяются к основной части дефисом.

Примеры:

 David Harald Vilgot Sjöman Давид-Харальд-Вильгот Шёман
 Lars-Erik Hjort af Ornäs Ларс-Эрик Йорт-аф-Орнес

См. также 
 Датско-русская практическая транскрипция
 Исландско-русская практическая транскрипция
 Норвежско-русская практическая транскрипция
 Фарерско-русская практическая транскрипция

Примечания

Литература 
 Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур. Заимствование и передача имён собственных с точки зрения лингвистики и теории перевода. С приложением правил практической транскрипции имён с 23 иностранных языков, в том числе, слоговых соответствий для китайского и японского языков. — : Р.Валент, 2001. — С. 191—193. — ISBN 5-93439-046-5 
 Ермолович Д. И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. — : Р.Валент, 2005.
 Гиляревский Р. С., Старостин Б. А. Иностранные имена и названия в русском тексте: Справочник. 3-е изд., испр. и доп. — : Высшая школа, 1985. — С. 270—276.
 

 
Практическая транскрипция с русским языком